Реза́нов (Реза́нова) — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Резанов, Афанасий Дмитриевич (XVI в.) — московский дворянин, посол русских царей Ивана Васильевича и Федора Ивановича.
 
 Резанов, Владимир Иванович (1867—1936) — русский и украинский советский литературовед, член-корреспондент АН СССР (1923).
 Резанов, Владислав Васильевич (род. 1929) — промышленный деятель, бессменный научный руководитель НИИ УВМ (1958—1995).
 Резанов, Евсевий Дмитриевич (XVII в.) — русский воевода Смутного времени.
 Резанов, Гавриил Андреевич (XVIII в.) — генерал-поручик русской армии.
 Резанов, Григорий Фёдорович (1905—1978) — советский дипломат.
 Резанов, Дмитрий Александрович (1851—1884) — русский архитектор.
 Резанов, Иван Гаврилович (1726—1787) — тайный советник, президент Берг-коллегии (1780—1783), сенатор.
 Резанов, Игорь Александрович (1927—2006) — российский геофизик и историк геологии.
 Резанов, Михаил Кириллович (1865—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.



См. также 
 Рязанов